Friedrich Wilhelm von Sachsen-Altenburg ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Wilhelm II. (Sachsen-Altenburg) (1603–1669), Herzog von Sachsen-Altenburg
 Friedrich Wilhelm III. (Sachsen-Altenburg) (1657–1672), Herzog von Sachsen-Altenburg

Siehe auch:
 Friedrich Wilhelm I. (Sachsen-Weimar) (1562–1602), Herzog von Sachsen-Weimar-Altenburg